Cebolla de globularia puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asphodelus fistulosus.
 El nombre común de la planta Globularia alypum.